Mugã (Cáucaso) — região histórica do Cáucaso
 Mugã (Chenarã) — localidade do condado de Chenarã
 Mugã (Casmar) — localidade do condado de Casmar
 Mugã (Torcaba e Xandiz) — localidade do condado de Torcaba e Xanbiz
 Mugã (Semnã) — localidade do condado de Semnã
 Mugã (Amadi) — localidade do condado de Amadi
 Mugã (Ispaã) — localidade do condado de Ispaã